

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Ок. 584 — Убийство Годолии, губернатора Иерусалима, радикальными иудеями.
 584 (585)  —  550 — Царь Мидии Астиаг, сын Киаксара.
 584 (?) — Умер Периандр.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне в Лу мыши дважды отгрызли рога у коровы, назначенной к жертвоприношению.
 Чуский военачальник Цзы-фань уничтожил весь род У-чэня, бежавшего из Чу, но тот пообещал отомстить.
 Цзиньский посланник У-чэнь впервые установил связи с У, чтобы наметить план войны против Чу и научить усцев применению боевых колесниц, он прибыл туда с отрядом в 100 колесниц. Его сын Ху-юн был назначен в У чиновником посольского приказа.
 Согласно «Чуньцю», весной усцы воевали с княжеством Тань.
 В 5 луне цаоский князь прибыл на аудиенцию в Лу.
 В 5 луне в Лу трижды приносили жертвоприношение издали, а зимой принесли жертву для испрошения дождя.
 Осенью чуское войско гун-цзы Ин-ци напало на Чжэн.
 Войска князей Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Лу, Цао, Цзюй, Чжу и Малого Ци направились на помощь Чжэн. В 8 луне, в день у-чэнь они заключили договор в Ма-лин (местность в Вэй). Луский князь вернулся со съезда.
 Согласно «Ши цзи» и «Цзо чжуань», усцы напали на Чу и в 8 луне вошли в Чжоулай.
 Зимой вэйский сановник Сунь Линь-фу бежал в Цзинь.
 Умер князь Малого Ци Дэ-гун, ему наследовал младший брат Гу-юн (Хуань-гун, эра правления 583—567).

См. также

Примечания